Gölsen bezeichnet:

 Gölsen (Fluss), rechter Nebenfluss der Traisen in Niederösterreich
 Gölsen (Gemeinde Hainfeld), Katastralgemeinde von Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich